

Patronymes 
Golovine (masculin ; en ) ou Golovina (féminin ; en ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Golovine 
 Aleksandr Golovine (1996-), footballeur russe ;
 Alexandre Golovine (1863-1930), peintre russe ;
 Andreï Golovine (1950-), compositeur et chef d'orchestre russe ;
 Boris Golovine (1955-), poète, écrivain et musicien russe ;
 Fiodor Aleksandrovitch Golovine (1867-1937), homme politique russe, président de la deuxième Douma (1907) ;
 Fiodor Alekseïevitch Golovine (1650-1706), homme politique et diplomate sous Pierre  de Russie ;
 Georges Golovine (1932-2014), danseur étoile et chorégraphe français ;
 Guennadi Golovine (1940-), écrivain russe ;
Ivan Golovine (1816-1890) économiste et publiciste russe 
 Marina Golovine (1972-), actrice française ;
  (1875-1944), général russe, théoricien militaire, participa à la Première Guerre mondiale ;
 Serge Golovine (1924-1998), danseur français.

Golovina 
 Elena Golovina (1961-), biathlète russe.

Golovin 
 Tatiana Golovin (1988-), joueuse de tennis française d'origine russe ;
 Golovin, ville d'Alaska.



Homonymie de patronyme
Patronyme russe